Килкис-Лаханаское сражение () — сражение Второй Балканской войны у македонских городков Килкис и Лаханас между греческой и болгарской армиями, состоявшееся  —  года.

Силы и планы сторон 
Согласно плану болгарского штаба от 18 мая (так называемый план Савова-Нерезова), на начальном этапе боевых действий 2-я армия должна была удерживать свои позиции по Карадагу и низовьям Струмы до тех пор, пока сербы не будут оттеснены от Криволака и за реку Брегальницу. Затем с подкреплением с сербского фронта она должна была наступать и захватить Салоники. По состоянию на 15 (28) июня армия со штабом в Сере была растянута на 150-километровом рубеже от Вардара до залива Орфанос. Две бригады занимали районы Дойран и Килкис. Одна бригада охватывала дорогу Салоники — Сере в районе деревень Негован и Зарово. Еще одна бригада обеспечивала прикрытие моста через Струму под Орляком. К востоку от реки оставались одна бригада и 11-я пехотная дивизия , а также гарнизоны в портах Порто-Лагош и Дедеагач. Общая численность этих войск составляла около 75 000 человек при 175 орудиях. Командующий 2-й армией генерал Никола Иванов оставил большую часть своих сил вдоль побережья Эгейского моря, так как опасался морского десанта греков.

Греческое командование развернуло между озером Лагадин и нижним течением Вардара четыре пехотные дивизии и кавалерийскую бригаду для наступления через Килкис и Дойран. Этот удар должна была поддержать 10-я пехотная дивизия, которая базировалась на правом берегу Вардара (у Гуменье). Одновременно две дивизии (1-я и 6-я) должны были наступать через Негован на Сере и перерезать сообщение между Македонией и Западной Фракией (железнодорожная линия Сере - Дедеагач). В помощь им придавалась одна дивизия в районе Нигрита. Его задача — захватить мост у Орляка и пересечь путь отступления болгар через Струму. Общая численность греческой армии в Македонии, находившейся под командованием короля Константина, к началу войны превышала 121 000 солдат и офицеров.

Ход сражения 
С началом Второй Балканской войны в ночь на  болгарские войска атаковали сербские части и смогли вытеснить сербов из Гевгелии, нарушив коммуникации между сербскими и союзными им греческими частями. Тем не менее, они не смогли взять сербскую линию укреплений на реке Вардар. 19 июня (2 июля) греческие войска обеспечили себе тыл, захватив болгарский гарнизон в Салониках, и  развернулись против 2-й армии. После возобновления болгарских атак в конце того же дня греческие войска под командованием короля Константина, в составе 6 дивизий, из располагавшихся 8 на этом участке фронта, и кавалерийской бригады, перешла в контрнаступление. Из-за расхождения направлений наступления - на север (Килкис) и восток (Лаханас) - бои сражения развернулись в двух отдельных секторах.

Бои за Килкис

В результате боев 19 июня (2 июля) болгарские войска были вытеснены с передовых позиций. Утром 20 июня (3 июля), несмотря на начавшееся общее наступление, линия обороны противника не была прорвана. Но к полудню греческие дивизии продвинувшись по линии: Кастро — Мегали Вриси — Кристони — Като Потамия — Акропотамия. Греческий генеральный штаб, стремясь к быстрому захвату Килкиса, отдал приказ о ночной атаке. Однако ночная атака из-за проблем с координацией была начата 2-й дивизией только в 3:30 утра. Были заняты стратегические позиции к востоку от города. Греки окружили фланги двух болгарских бригад и рассвете 21 июня (4 июля), подойдя вплотную к городу, начали штурм Килкиса всеми имевшимися дивизиями. В 9:30 линия обороны болгар была прорвана, и греческая армия заняла Килкис.

Бои за Лаханас

К вечеру 19 июня (2 июля) три греческие дивизии заняли холм Германико, деревню Осса Салоники и район Скепасто. На следующее утро была предпринята основная атака. На протяжении всего дня 1-я и 6-я дивизии пытались приблизиться к основным позициям болгар, но их атаки по открытой местности пресекались болгарской артиллерией. Тем не менее, 7-я дивизия успешно продолжила атаки и вошла в Нигриту.

На следующий день, 21 июня (4 июля), греческие части продолжили наступление, направив главный удар на правый болгарский фланг. Правый фланг сдерживал атаки, а левофланговые части перешли в контратаку благодаря прибытию подкрепления. Однако сильный греческий артобстрел нанес большие потери болгарам, которые около 16 часов стали без приказа покидать свои позиции, вскоре превратившееся в паническое бегство в направлении моста у Орляка через Струму.

В 16.00 греческая армия вошла в Лаханас, преследуя отступающие болгарские части до последних высот в долине Струмы. Разгром болгарских частей стал бы полным, если бы 7-я дивизия вовремя захватила Стримонский мост и таким образом отрезала болгарам путь к Сере. Болгарской армии удалось избежать окружения и отступить за реку Струму.

Результаты 
Ценой 8700 убитых и раненых в сражении при Килкисе и Лаханасе греческие войска устранили непосредственную угрозу своему контролю над Салониками. Разгромленной 2-й болгарской армии удалось отступить на левый берег Струмы, но из-за понесенных значительных потерь (большое количество дезертиров, более 3000 убитых и раненых только под Килкисом, по греческим данным: всего 6000 пленных и 130 орудий по всему фронту) не выдержали последующего наступления противника. Греческое наступление было остановлено только в середине июля у Горна-Джумая в результате Кресненской операции.

См. также 
 Военный музей (Килкис)

Примечания

Литература 
 Балканская война. 1912—1913 гг. — М.: Изд. Н. И. Пастухова, 1914.
 Малые войны первой половины XX века. Балканы. — М: ACT; СПб.: Terra Fantastica, 2003.
 Ганчев, Александр. Междусъюзническата война 1913 г. София, КИ Христо Даянов, 1940

Ссылки 
 Имануел, Фр. Балканската война 1912-1913. Ч. 3. С., 1914
 Марков, Георги. Българското крушение 1913. София, 1991
 Христов, А. Войната на България срещу всички балкански държави 1913 г. С., 1924

Сражения по алфавиту
Вторая Балканская война
Сражения Греции
Сражения Болгарии
Сражения в Греции
Сражения 1913 года
Июль 1913 года